Das Straßenrennen der Männer bei den Olympischen Spielen 1968 in Mexiko-Stadt fand am 23. Oktober 1968 statt.

Austragungsort war der Satellite Circuit im Municipio Naucalpan de Juárez, welcher insgesamt 8 mal durchfahren werden musste. Eine Runde des sehr hügeligen Rundkurses betrug dabei 24,525 km, was eine Gesamtdistanz von 196,2 km ergab.

Ein Favorit war vor dem Rennen nicht auszumachen, da bei den drei vorherigen Weltmeisterschaften insgesamt neun verschiedene Fahrer auf dem Podium standen. In der letzten Runde des Rennens löste sich der Italiener Pierfranco Vianelli von der Spitzengruppe und wurde mit einem Vorsprung von fast eineinhalb Minuten Olympiasieger. Leif Mortensen aus Dänemark, der im Folgejahr Weltmeister wurde, gewann die Silbermedaille und Bronze ging an den Schweden Gösta Pettersson.

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse

Strassenrennen Männer
Straßenradrennen in Mexiko